Dew (rugiada in lingua inglese) può indicare:

Persone 
  Eddie Dew – attore e regista statunitense
 John Atcherley Dew – cardinale e arcivescovo neozelandese
 Martin Dew – giocatore di badminton britannico
 Walter Dew – poliziotto britannico

Altro 
 Dew – comunità non incorporata del Texas